Terme général (anglicisme)
 Geek
 Geek Code

Dans la musique
 Geek rock : genre musical
 Geek Stink Breath, single du groupe Green Day

Emission télévisée
 Mange mon geek
 Suck my Geek

Divers
 Geek Pride Day, manifestation humoristique annuelle
 Geek Squad, société d'assistance informatique à domicile créée en 1994